Az 1962–1963-as magyar férfi kosárlabda-bajnokság a harminckettedik magyar kosárlabda-bajnokság volt. Tizennégy csapat indult el, a csapatok három kört játszottak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1964

Kosárlabda-bajnokság évei
1963 a kosárlabdában
1962 a kosárlabdában